Shishan bezeichnet:

 Shishan (Linghai) (石山镇), Großgemeinde der Stadt Linghai in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shishan (Nan’an) (诗山镇), Großgemeinde der Stadt Nan’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Shishan (Nanhai) (狮山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanhai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shishan (Wuding) (狮山镇), Großgemeinde im Kreis Wuding in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shishan (Xiuying) (石山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xiuying in der chinesischen Provinz Hainan
 Shishan (Datong) (石山乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Datong in der chinesischen Provinz Qinghai
 Shishan (Duchang) (狮山乡), Gemeinde im Kreis Duchang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shishan (Taihe) (石山乡), Gemeinde im Kreis Taihe in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shishan (Huqiu) (狮山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huqiu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Shishan (Xiangzhou) (狮山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shishan (Tianfu) (狮山村), Dorf der Großgemeinde Tianfu im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan